

События 
 6 февраля — договор Вайтанги.
 18 марта — Объявление англичанами войны Китаю в связи с запретом последним торговли опиумом на своей территории. Начало Первой Опиумной войны. 
 8 апреля — бывший президент Федеральной республики Центральной Америки Франсиско Морасан и лидеры федералистов отправляются из Сальвадора в добровольной изгнание в Коста-Рику и Колумбию.
 6 мая — в Великобритании выпущена первая в мире почтовая марка Чёрный пенни.
 18 июня — Император Николай I издал указ о запрещении использования в официальных документах терминов «Белоруссия», «Литва», «белорусская», «литовская» губернии и введении вместо них названия «Северо-Западный край».
 20 июля — в Манчестере (Великобритания) основана Национальная чартистская ассоциация.
 19 августа — Великобритания, Пруссия, Австрийская империя и Российская империя предъявили правителю Египта Мухаммеду Али ультиматум с требованием в течение 10 дней отказаться от захваченных владений Османской империи, сохранив титул наследственного правителя Египта и пожизненного правителя Палестины. Ультиматум отклонён.
 2 ноября — Первая англо-афганская война: отряды свергнутого эмира Афганистана Дост Мухаммеда разбили британские войска генерала Сэйла в Парванском ущелье.
 5 ноября — Первая англо-афганская война: лидер повстанческого движения эмир Дост Мухаммед и члены его семьи по неясным причинам явились в Кабул и сдались британским военным властям. Через несколько дней они были отправлены в ссылку в Лудхияну.
 Возникшая в 1834 буржуазная партия вигов, выступавшая против усиления федеральной власти, за развитие промышленности как на Севере, так и на Юге страны и занимавшая компромиссные позиции по отношению к рабству, лишь дважды побеждала на президентских выборах (в 1840 и 1848).
 Основана компания Cunard Line, оператор трансатлантических и круизных маршрутов. Первая круизная компания мира.

Наука

Литература

Железнодорожный транспорт

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1840 году
 27 февраля —  (ум. 1914) — английский генерал; участник Второй англо-бурской войны.
 1 апреля — Илларион Михайлович Прянишников, русский художник (ум. 1894).
 2 апреля — Эмиль Золя, французский писатель (ум. 1902).
 6 апреля — Василий Васильевич Юнкер, русский путешественник (ум. 1892).
 7 мая — Пётр Ильич Чайковский, русский композитор (ум. 1893).
 13 мая — Альфонс Доде, французский писатель (ум. 1897).
 2 июня — Томас Харди, английский писатель и поэт (ум. 1928).
 10 июля — Аугусто Франкетти, итальянский историк, литературовед, переводчик и юрист (ум. 1905).
 14 октября — Дмитрий Иванович Писарев, русский публицист и литературный критик (ум. 1868).
 16 октября — Курода Киётака, японский государственный деятель (ум. 1900).
 12 ноября — Огюст Роден, французский скульптор (ум. 1917).
 14 ноября — Клод Моне, французский художник (ум. 1926).
 31 декабря — Александр Вильгельм Гетте — немецкий зоолог (ум. 1922).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1840 году
 12 марта — архиепископ Мелетий (Леонтович), святой Русской церкви.
 7 мая — Каспар Давид Фридрих, немецкий живописец.
 27 мая — Никколо Паганини, итальянский скрипач и гитарист-виртуоз, композитор.
 15 сентября — Людвиг (Лев) Лаврентьевич (Иоганн Людвиг Андреас) Фогель (род. 1771), немецкий и российский врач и педагог; доктор медицины.
 20 сентября — Хосе Гаспар Родригес де Франсия (род. 1766), один из первых руководителей независимого Парагвая, Верховный диктатор страны.

См. также

Примечания